Niemcy:
 Kalt – gmina w kraju związkowym Nadrenia-Palatynat, w powiecie Mayen-Koblenz

Osoby:
 Anton Kalt – niemiecki autor
 Eugène Kalt – francuski okulista
 Hans Kalt – szwajcarski wioślarz
 Josef Kalt – szwajcarski wioślarz

Inne:
 Kalt – album